Серо де ла Круз има више значења:

 Серо де ла Круз (Николас Флорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Серо де ла Круз (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Серо де ла Круз (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Серо де ла Круз (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Серо де ла Круз, Пуерто Буенависта (Сан Хосе Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо де ла Круз (Сан Педро Хокотипак), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо де ла Круз (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Серо де ла Круз (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику